4X — género de jogos estratégicos para computador
 Sogitec 4X — processador de áudio criado pela IRCAM
 4x CD-ROM — CD-ROM com velocidade 4X

Desambiguações de tecnologia